Henry Fowler (1830–1911) – brytyjski arystokrata i polityk, minister w kilku rządach, 1. wicehrabia Wolverhampton
 Henry Fowler – angielski rugbysta, występujący w latach 70. XIX w.
 Henry Watson Fowler (1858–1933) – brytyjski naukowiec i leksykograf  
 Henry Fowler (1870–1938) – angielski inżynier, specjalizujący się w kolejnictwie
 Henry Fowler (1870–1943) – brytyjski arystokrata i polityk 2. wicehrabia Wolverhampton
 Henry Weed Fowler (1878–1965) – amerykański zoolog
 Henry H. Fowler (1908–2000) – amerykański prawnik i polityk, sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych
 Henry Richmond Fowler (1915–2007) – jamajski polityk, naukowiec i wykładowca

Zobacz też